El término Thévenin se puede referir a: 
Teorema de Thévenin (circuitos eléctricos); o
Léon Charles Thévenin Ingeniero en telegrafía francés, creador del teorema que lleva su nombre.